

Катарач — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Катарач — село, Талицький міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Нижній Катарач
 Середній Катарач